Kann es Johannes? ist eine deutsche Reality-Fernsehsendung, die Kindern einzelne Sportarten näherbringen soll. Moderiert wird sie von Johannes Büchs, der durch das Nachrichtenmagazin für Kinder und Jugendliche Neuneinhalb und die Kindersendung Die Sendung mit der Maus bekannt wurde.

Konzept 
Der Moderator Johannes hat 2 Tage bzw. 48 Stunden Zeit, sich von einem Kind eine Sportart erklären und beibringen zu lassen. Danach soll er eine Herausforderung in dieser Sportart meistern. Schafft er es, zu gewinnen, soll das deutlich machen, dass er gelernt hat, diese Sportart zu beherrschen. Neben klassischen Sportarten wird auch Behindertensport gezeigt.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Sendung wurde erstmals am 2. März 2013 auf KIKA ausgestrahlt. Produziert wird sie vom WDR. Ausgestrahlt wird sie im KIKA und auf Check Eins.

Episodenliste

Auszeichnungen 
Kann es Johannes? wurde für die 2. Folge, die sich mit der Sportart BMX beschäftigt, mit dem Goldenen Spatzen in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.

Weblinks 
 
 Offizielle Website auf wdr.de
 Startseite checkeins: Kann es Johannes? auf checkeins.de

Einzelnachweise 

Sportsendung (Fernsehen)
Kindersendung (Fernsehen)
Fernsehsendung (Deutschland)